

Niemcy, Bawaria 
 Emmering – dzielnica miasta Laufen
 Emmering – dzielnica gminy Tyrlaching, w powiecie Altötting
 Emmering – gmina w powiecie Ebersberg
 Emmering – gmina w powiecie Fürstenfeldbruck

Zobacz też 
 Emmerting